ANM steht für:
 Antares Airtransport, deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Academia Nacional de Medicina, Rio de Janeiro
Azienda Napoletana Mobilità SpA, Betreiber des Öffentlichen Verkehrs in Neapel 

Anm steht für
 Associazione Nazionale Magistrati, Berufsvereinigung italienischer Richter

Anm. steht für:
 Anmerkung

anm steht für:
 die Sprache Anal nach ISO 639-3

ANM